IOT ou IoT peut faire référence à :
 Internet of things (en français, Internet des objets), une extension d'Internet au monde des objets connectés ;
 British Indian Ocean Territory, (en français, Territoire britannique de l'océan Indien), selon la liste des codes pays de la norme ISO 3166-1 ;
 intubation orotrachéale, un geste médical aidant à la respiration ;
 indicateur opérations terminées, un dispositif de signalisation utilisé sur le réseau ferroviaire belge ;
 Illuminates of Thanateros (en français, Illuminés de Thanatéros), une société secrète basé sur l'occultisme et la magie.